Geuzen (Tweede Wereldoorlog), een Nederlandse verzetsgroep
 Witte Brigade, een Belgische verzetsgroep die tot 1942 De Geuzengroep had